

Patronymes 
Bogomazov (masculin ; ) ou Bogomazova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Bogomazov (1880-1930), peintre soviétique
 Elena Bogomazova (1982-), nageuse russe

Patronyme russe